A Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni é uma biblioteca pública e municipal de Volta Redonda, Rio de Janeiro.
Seu acervo atual é de 20.000 títulos,— romances, literatura infanto-juvenil, livros didáticos, periódicos, jornais, revistas — mas está previsto a ampliação do acervo. A biblioteca fica localizada no interior do Memorial Getúlio Vargas (existe um memorial homônimo na cidade do Rio de Janeiro).

Visitação
Em geral a freqüência é diversificada — estudantes do ensino fundamental, médio, susperior e leitores em geral.
Funciona de terça à sexta, de 8h às 18h e aos sábados, de 8h às 14h30min.

Serviços
Seção de empréstimo;
Computadores com acesso à internet;
Consulta via internet ao acervo;
Exposição de fotos;
Revistas e jornais diários.

Patrono
Raul de Leoni foi um destacado poeta fluminense, natural de Petrópolis.

Ligações externas
Página da biblioteca (PortalVR)
Acesso ao acervo

Bibliotecas do Rio de Janeiro
Cultura de Volta Redonda
Atrações turísticas de Volta Redonda
Bibliotecas municipais do Rio de Janeiro